EMP peut faire référence à :
 en anglais
 Electromagnetic pulse (en français, impulsion électromagnétique) ;
 Ethernet Management Port (Data Switch) ;
 Excessive multiposting, voir Indice de Breidbart ;
 Experience Music Project, un musée consacrée à la musique et à Jimi Hendrix dans la ville de Seattle, à Washington aux États-Unis.

 en français
 École de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, au Mali, un centre destiné à former les officiers et responsables civils africains aux opérations de soutien à la paix, essentiellement au niveau tactique ;
 École de management de Paris ;
 École des marins-pompiers, voir Pompier en France, Bataillon de marins-pompiers de Marseille et Marine nationale ;
 École militaire polytechnique ;
 École militaire préparatoire, voir Enfant de troupe ;
 Éditions de médecine pratique, située à Asnières pour les parutions de la Société française d'histoire de la médecine (SFHM) ;
 État-major particulier du président de la République française.

Références